Chica kan syfta på:

 Chica (tidskrift), ett svensk magasin nedlagt 2006
 Chica (platå), en platå på Sydshetlandsöarna, Antarktis
 Chica, bahía, en vik i Västantarktis
 Baie Chica, en vik i Östantarktis